Plaats in Indonesië
 Mangkujayan (Magetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Mangkujayan (Ponorogo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java